Horodok – città dell'Ucraina dell'oblast' di Chmel'nyc'kyj
Horodok – città dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli
Horodok – località dell'Ucraina dell'oblast' di Žytomyr

Pagine correlate
Gorodok